Pfander ist der Familienname folgender Personen:
 
 Albert Pfander (1912–1988), deutscher Winzer und Funktionär
 Friedrich Pfander (1908–?), deutscher Audiologe (Knalltrauma)
 Gertrud Pfander (1874–1898), Schweizer Schriftstellerin
 Karl Gottlieb Pfander (1803–1865), protestantischer Missionar